<noinclude>
Сама́рцев — російське прізвище.

Відомі носії 
 Самарцев Володимир Іванович (1942—2014) — український співак, народний артист України (1996).
 Самарцев Євген Вікторович (1961—2013) — український державний службовець і громадський діяч у сфері туризму.

Див. також 
 Самарцево